à Bernardswiller, plusieurs puits sont reconnus monuments historiques :
 Puits de Bernardswiller (rue de l'École)
 Puits de Bernardswiller (rue des Sœurs)